La palabra Artieda puede hacer referencia a:
 Artieda o Artieda de Aragón, localidad y municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón (España).
 Artieda o Artieda de Navarra, localidad y concejo del municipio navarro de Urraul Bajo.
 Artieda del Nuevo Reino de Navarra, antigua población en el actual Panamá.